Calastacus är ett släkte av kräftdjur. Calastacus ingår i familjen Calocarididae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Tiofotade kräftdjur
Calastacus